Die Tweede Divisie 1961/62 war die sechste Spielzeit der dritthöchsten niederländischen Fußballliga. An ihr nahmen 15 Mannschaften teil.

Modus 
Die 15 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Eerste Divisie auf. Da die zwei Gruppen der Eerste Divisie im folgenden Jahr zusammengeführt wurden, stiegen aus dieser 21 Vereine in die Tweede Divisie ab. Dies hatte zur Folge, dass die Tweede Divisie wieder in zwei Gruppen gespielt wurde.

Da es notwendig erschien, dass einige Mannschaften in den Amateurfußball absteigen müssten, wurden Play-offs um den 9. und 12. Platz gespielt. Am Ende stieg jedoch nur der Letztplatzierte ab, da zwei Teams aus der Eerste Divisie direkt zu den Amateuren wechselten und Roda Sport fusionierte.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Platz 9 – 11 

|}
Kein Absteiger

Platz 12 – 13 

|}
Kein Absteiger

Weblinks 
 Tweede Divisie auf RSSSF

1961
Fußballsaison 1961/62